«Вегас» () — короткометражний фільм відзнятий режисером Лукашом Конопа. Фільм — учасник міжнародного кінофестивалю Docudays UA.

Опис 
Посеред пустелі Невада розташована світова столиця розваг. На піку економічної кризи троє мешканців Лас-Вегаса борються за здійснення своєї американської мрії. Цей фільм — незвичний портрет міста — розкриває сюрреалістичну, трагікомічну дійсність, приховану за неоновим сяйвом. Дійсність, яку ніколи не побачать туристи…

Посилання 
 http://www.docudays.org.ua/2014/movies/docukorotko2014/vegas/ 

Документальні фільми 2013
Фільми Великої Британії 2013
Фільми Docudays UA
Документальні фільми Великої Британії
Короткометражні фільми Великої Британії